Synco Reijnders (1793-1873), burgemeester van Appingedam
Synco Reijnders (1863-1936), burgemeester van Rolde